Национальный молдавский дивизион 2013/2014 — 23-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 27 июля 2013 года и закончился 21 мая 2014 года. Как и в прошлом сезоне, в нём принимало участие 12 команд. Чемпионом за три тура до финиша в тринадцатый раз стал футбольный клуб «Шериф».

Участники

Турнирная таблица 

 «Зимбру» будет участвовать в розыгрыше Лиги Европы 2014/15 в качестве обладателя Кубка Молдавии 2013/14.
 В турнирной таблице «Зимбру» находится выше «Дачии» благодаря двум победам из трёх матчей очного противостояния.

Результаты матчей

Исключение из чемпионата 
11 марта 2014 года Комитетом по проведению соревновании ФМФ из текущего сезона был исключен футбольный клуб «Рапид», причиной послужило две неявки команды на текущие игры весенней части чемпионата.

Примечания 

Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2013 году
Спорт в Молдавии в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году